Amerikai Konföderációs Államok (Confederate States of America)
 A Konföderációs Államok Hadserege (Confederate States Army)
 Az Amerikai Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke (Chief of Staff of the United States Army)
 Kanadai Űrhajózási Hivatal (Canadian Space Agency)
 Kanadai labdarúgó-szövetség (Canadian Soccer Association)
 mediterrán éghajlat meleg nyárral a Köppen-féle éghajlat-osztályozás rendszerében (Csa)
 ciklosporin A (CsA)
 České aerolinie, cseh nemzeti légitársaság (ČSA)
 China Southern Airlines, kínai légitársaság
 Közösség által támogatott mezőgazdaság (Community Supported Agriculture)